Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji International German Open 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl polský pár Mariusz Fyrstenberg a Marcin Matkowski, kteří prohráli v úvodním kole se Španěly Davidem Marrerem a Fernandem Verdascem.

Soutěž čtyřhry vyhrála nenasazená chorvatsko-rumunská dvojice Marin Draganja a Florin Mergea, jejíž členové ve finále zdolali rakousko-brazilské turnajové jedničky Alexandra Peyu s Brunem Soaresem po dvousetovém průběhu 6–4 a 7–5.

Nasazení párů 
  Alexander Peya /  Bruno Soares (finále)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (čtvrtfinále)
  Marcel Granollers /  Marc López (semifinále)
  Jamie Murray /  John Peers (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Hamburg European Open
Tenis v Německu v roce 2014
ATP World Tour 2014